Pisé-Haus bezeichnet
 allgemein ein in Pisé-Bauweise (Lehmstampfbau) errichtetes Gebäude
 das in dieser Technik erbaute Haus Hainallee 1 im mittelhessischen Weilburg